Slovo sága má více významů:

 sága – literární útvar severské mytologie
 sága (rod) – rod hmyzu
 Sága (bohyně) – severská bohyně

podobné články
 Saga (rozcestník)

Externí odkazy